Abdulhamid může být:

 Abdulhamid I. – osmanský sultán v letech 1774–1789
 Abdulhamid II. – osmanský sultán v letech 1876–1909